Ел Перењо има више значења:

 Ел Перењо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Перењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику